Шихан:
 Шихан — одиночная гора, останцовая возвышенность с правильными склонами и вершиной.
 Шихан — посёлок в Челно-Вершинский район Самарской области.
 Шихан — посёлок в «Городском округе Краснотурьинска» Свердловской области.
 Шихан — деревня в Ишимбайском районе Башкортостана.
 Шихан — гора в Башкортостане.
 Шихан — скала на берегу реки Каквы в Свердловской области.
 «Шихан» — компания по производству безалкогольных напитков и пива из г. Стерлитамак, а также марка пива, выпускаемого компанией.
 Шихан (Сихан) — в японских боевых искусствах титул мастера, обладающего, обычно, 5—7 даном.
 Шихан (Сифан, 師範)  — в китайских боевых искусствах означает учителя, наставника (сэнсея) в почтенном возрасте (пожилого человека).
 Шихан, Синди (род. 1957) — американская антивоенная активистка и политик.

 Шихан - советский сорт гороха (создан в 1983 году Башкирским НИИ сельского хозяйства)

См. также 
 Шиханы
 Шихэн

Примечания